Турхан — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Турхан, Евгений Андреевич (род. 1950) — чувашский писатель.
 Турхан, Кузьма (по паспорту Кузьма Сергеевич Сергеев; 1915—1988) — чувашский прозаик, переводчик и редактор, педагог.
 Турхан, Мехмет Джахит (род. 1960) — турецкий политик, министр транспорта с 10 июля 2018 года.
 Турхан, Мюмтаз (1908—1969) — турецкий социальный психолог.
 Турхан, Нарциз (1879—1942) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из монашеского ордена францисканцев, мученик.

Вымышленные персонажи 
 Император Турхан — второстепенный герой телесериала «Вавилон-5».

См. также 
 Турхан Султан (1627—1683) — жена османского султана Ибрагима I, мать Мехмеда IV; последняя представительница Султаната женщин.